Salins ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Salins VS im Kanton Wallis, Schweiz
 Salins (Cantal) im Département Cantal, Frankreich
 Salins (Seine-et-Marne) im Département Eure, Frankreich
 Salins-les-Bains im Département Jura, Frankreich
 Salins-les-Thermes im Département Savoie, Frankreich
 Château-Salins (deutsch Salzburg) im Département Moselle, Frankreich

Salins ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Lamezan-Salins (1835–1903), österreichischer Jurist und Rettungsfachmann
 Guigone de Salins (1403–1470), französische Adelige, Ehefrau von Nicolas Rolin
 Nicolas Alexandre Salins de Montfort (1753–1839), Architekt in der Zeit des Klassizismus
 Patrice Bailly-Salins (* 1964), französischer Biathlet

Siehe auch:
 Salin